Ctenopoma är ett släkte av fiskar. Ctenopoma ingår i familjen Anabantidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Ctenopoma